Нижнезаимское муниципальное образование — муниципальное образование со статусом сельского поселения в 
Тайшетском районе Иркутской области России. Административный центр — поселок Нижняя Заимка.

Демография 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года 
численность населения муниципального образования составила 507 человек, в том числе 248 мужчин и 259 женщин.

Населённые пункты 
В состав муниципального образования входят населённые пункты
 Нижняя Заимка
 Коновалова 
 Синякина

Примечания 

Муниципальные образования Тайшетского района
Сельские поселения Иркутской области